Gallio kan syfta på:

 Gallio (djur) – ett släkte fjärilar

Geografi

Italien 

 Gallio, kommun, Veneto, Provincia di Vicenza, 

Robotskapade Italienförgreningar